47 roninów (film 1941)
 47 roninów (film 1994)
 47 roninów (film 2013)

Zobacz też 
 Zemsta rōninów z Akō